Чемпионат мира по международным шашкам 1988 года проходил с 10 октября по 2 ноября 1988 года в городе Парамарибо, Суринам. Турнир выиграл дебютант чемпионатов мира Алексей Чижов. 2-е и 3-е места разделили ветераны: Тон Сейбрандс и Анатолий Гантварг, между которыми был проведён дополнительный матч претендентов.

Ссылки 
 Результаты на сайте KNDB

Спорт в Парамарибо
Шашки в Суринаме
1988 год в шашках
Мужчины 1988